Friedrich Berndt ist der Name folgender Personen:

* Friedrich Berndt (Architekt) (1903–1983), deutscher Architekt
 Friedrich August Gottlob Berndt (1793–1854), deutscher Mediziner und Hochschullehrer